Norfolk é o nome de diversos condados:

Em Inglaterra:
 Condado de Norfolk (Inglaterra)

Nos Estados Unidos:
 Condado de Norfolk (Massachusetts)

No Canadá:
 Condado de Norfolk (Ontário)

Desambiguações de topônimos